El término armadura puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la armadura de clave, conjunto de alteraciones musicales que dan nombre a una tonalidad;
 a la armadura, conjunto de protecciones en forma de prendas con que se revestían los combatientes para su defensa individual durante la lucha;

Construcción
 a la armadura de un edificio, armazón de madera que sostiene la cubierta en algunos edificios;
 a la armadura de acero, refuerzo de metal que discurre por el interior del hormigón armado; 
 a las armaduras de otros materiales de construcción, distintos al hormigón armado; en lugar del acero, puede utilizarse, por ejemplo, la fibra de vidrio;
 a la armadura o celosía, una estructura reticular de barras rectas interconectadas en nudos que forman triángulos o retículos planos;

Cultura
 a Armadura, un personaje ficticio de la serie de cómics estadounidenses X-Men;
 a Armadura, un cuadro del artista Ragnhild Keyser;

Varios
 a la armadura, protección externa o superficial de los animales contra los ataques de los depredadores.